Cet article recense les voies de Paris intra muros par longueur excédant

Statistiques 
En 2010, Paris compte plus de  voies de circulation. Le tiers d'entre elles mesure moins de  de longueur ; un peu plus de 200 mesurent plus d' de longueur.

Liste 
La liste suivante recense les voies parisiennes mesurant plus d' de longueur.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des voies de Paris

Références 

Longueur